|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2016 vond plaats van 26 september tot en met 1 oktober 2016 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Johanna Larsson had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een virusziekte.

De ongeplaatste Kristýna Plíšková uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Japanse titelverdedigster Nao Hibino in drie sets. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, een maand eerder won ze ook al het WTA-toernooi van Dalian.

De Belgische Kirsten Flipkens was het tweede reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd geslagen door de als negende geplaatste Denisa Allertová.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Margarita Gasparjan en Aleksandra Panova kon de eerste, wegens blessure, niet aan deze editie van het toernooi deelnemen. Panova speelde samen met Jevgenia Rodina – tijdens hun openingspartij moesten zij de strijd staken, wegens een enkelblessure van Panova.

Het eerste reekshoofd, de Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Nigina Abduraimova en Hiroko Kuwata.

Het als vierde geplaatste duo Raluca Olaru en İpek Soylu won het toernooi. Zij versloe­gen in de finale het als derde geplaatste koppel Demi Schuurs (uit Nederland) en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Olaru had daarnaast al vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Turkse Soylu een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tasjkent 2016
Tasjkent